Molehill Green (Felsted) in Felsted
 Molehill Green (Takeley) in Takeley